

Новоархангельське — село, Томський район, Томська область
 Новоархангельське — село, Шарлицький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Новоархангельськ